Međuopćinska nogometna liga Brčko je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1983./84.  Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Napredak" iz Matića.  
Za sezonu 1984./85. došlo je do reorganizacije liga MNS Brčko -  dotadašnja "Međuopćinska liga Brčko" je postala "Zonska liga", a rang niže je "Međuopćinska liga"" u dvije skupina - "Istok" i "Zapad". Treći stupanj natjecanja MNS Brčko su činile četiri grupne lige, a četvrti stupanj općinske lige.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Posavska grupna liga 1983./84. 
 Posavsko-podmajevička grupna liga 1983./84.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017.,  (Proventus natura), str. 129-134     
  

1983-84 Brčko
MOL Brčko 
1983-84 1 MOL